Dsjuba (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Sergejewitsch Dsjuba (* 1988), russischer Fußballspieler
 Irina Jurjewna Dsjuba (* 1980), russische Rhythmische Sportgymnastin
 Iwan Dsjuba (1931–2022), ukrainischer Literaturkritiker, Dissident und Politiker